Postacie eucharystyczne
 konsekrowana Hostia umieszczona w monstrancji

Zobacz też 
 Boże Ciało